Михаи́л Я́ковлевич Рома́нов:
 Романов, Михаил Яковлевич (1848—1915) — русский генерал от инфантерии, военный губернатор Акмолинской и Сыр-Дарьинской областей.
 Романов, Михаил Яковлевич (1922—2008) — советский лётчик, Герой Советского Союза.